Maixent est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Maixent est un prénom masculin et un patronyme attesté en Gaule depuis le  d'origine latine (Maxentius). C'est un dérivé de Maxence.

Saint chrétien 
 Maixent du Poitou († 515), ou Maixent d'Agde ou Maxence, abbé en Poitou, fêté le 26 juin.

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom

Personnages de fiction 
 Maixent, personnage récurrent de la série de romans de jeunesse Le petit Nicolas, collègue du Petit Nicolas.

Toponyme 
Plusieurs communes portent le nom de .

Références

Voir aussi 
 

Prénom masculin